Vitória eller Vitoria kan syfta på

 Vitória FC – idrottsklubb från Setúbal i Portugal
 Vitória Sport Clube – fotbollsklubb från Guimarães i Portugal
 Esporte Clube Vitória – en fotbollsklubb från Salvador i delstaten Bahia i Brasilien

Geografi

Brasilien 

 Vitória de Santo Antão, ort, Pernambuco, 
 Quebrangulo (ort), Alagoas, 
 Vitória, delstatshuvudstad, Espírito Santo, 
 Vitória da Conquista, stad, Bahia,

Spanien 

 Vitoria-Gasteiz, stad, Baskien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar